Вулси, Ву́лзи () — английская фамилия.

 Вулси, Линн (род. 1937) — американский политик.
 Вулси, Роберт Джеймс (род. 1941) — американский политик.
 Вулси, Сара Чонси (1835—1905) — американский автор детской литературы, писавшая под псевдонимом Сьюзан Кулидж.
 Вулси, Тед — американский переводчик видеоигр и продюсер.
 Вулси, Томас (1473—1530) — английский государственный деятель, кардинал.

Примечания